pointe (stijlfiguur)
 Punchline (bedrijf), een Japanse computerspelontwikkelaar
 Punchline (film), een Amerikaanse film uit 1988